Пловер има више значења:
 Пловер (Ајова)
 Пловер (Висконсин)